Ez a lista a Gombóc tündér című magyar élőszereplős-bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái